Уильям Скотт:
 Скотт, Уильям Белл (1811—1890) — шотландский поэт, художник и гравёр; сын гравёра Роберта Скотта и брат художника Дэвида Скотта.
 Скотт, Уильям Берриман (1858—1947) — американский палеонтолог.    
 Скотт, Уильям Ли (род. 1973) — американский актёр.
 Скотт, Уильям Роберт (1868—1940) — английский экономист.
 Скотт, Уильям Эдуард (1884—1984) — афроамериканский художник.